Pazza idea può riferirsi a:
 
 Pazza idea, brano musicale di Patty Pravo del 1973
 Pazza idea, album di Patty Pravo del 1973
 Pazza idea/Morire tra le viole, singolo di Patty Pravo del 1973
 Pazza idea, film di Panos Koutras del 2014